DREA ist
 die Abkürzung für das amtliche Wörterbuch der spanischen Sprache, das von der Real Academia, der Königlichen Akademie für Sprache, seit 1780 herausgegeben wird

Drea ist der Nachname von:

 Edward J. Drea (* 1944), US-amerikanischer Militärhistoriker
 Seán Drea (* 1947), irischer Ruderer